Jón Árnason (1665–1743) – islandzki duchowny luterański, biskup Skálholtu
 Jón Árnason (1819-1888) – islandzki pisarz, etnograf i bibliotekarz
 Jón Árnason (ur. 1960) – islandzki szachista i biznesmen

Zobacz też 
 Jón Arason (1484–1550) – islandzki duchowny katolicki, biskup Hólaru i poeta.